Alidade ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Alidade Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Idaho
 Alidade Lake, ein See im US-Bundesstaat Idaho

Siehe auch:
 Alidad Saveh Shemshaki (* 1972), ein iranischer Skirennläufer und Grasskiläufer